MBxc1 – oznaczenie serii, które było nadawane na Polskich Kolejach Państwowych wąskotorowym czteroosiowym wagonom silnikowym drugiej klasy, napędzanych silnikiem benzynowym sprzęgniętym z przekładnią mechaniczną.

Do przedstawicieli tej serii zaliczają się następujące wagony silnikowe:

 MBxc1 41-43 – wagony motorowe wyprodukowane przez Lilpop, Rau i Loewenstein.
 MBxc1-141-154 – wagony motorowe przebudowywane z wagonów doczepnych i wagonów motorowych starszego typu przez ZNTK Opole w latach 1951–1954.

Przypisy